mcn: Treinbestuurder
 MCN: Muziek Centrum Nederland
 MCN: Microcomputer Club Nederland